Натуральне число 765
 765 рік до нашої ери
 765 рік нашої ери